Светлана Викторовна Абросимова (, город Кайшядорис, ЛитССР — ) — советский и украинский историк, краевед. Кандидат исторических наук. Заслуженная работница культуры Украины. Лауреат премии имени Дмитрия Яворницкого Национального союза краеведов Украины.

Биография 

Окончила исторический факультет Днепропетровского университета. Работала ведущим научным сотрудником Днепропетровского национального исторического музея имени Дмитрия Яворницкого.

Светлана Абросимова — автор более 250 научных и научно-популярных трудов по истории и культуре Украины и края, исследователь жизни и деятельности академика Дмитрия Яворницкого, составитель пяти томов эпистолярного наследия учёного и переиздание его первой монографии «Запорожье в остатках старины и преданиях народа».

Литература 
 "Швыдько Г." Абросимова Светлана Викторовна // Краеведы Украины (современные исследователи родного края): Справочник. — Т. 1. — Киев — Каменец-Подольский, 2003. — С.6.

Ссылки 
 Абросимова. Некролог
 http://m.prostir.museum/ua/post/10012 Умерла Светлана Абросимова
 «Краеведческая путешествие»: в память об С. Абросимовой

Историки СССР
Краеведы СССР
Заслуженные работники культуры Украины
Кандидаты исторических наук